Eismayer steht für:
 Eismayer (Film), österreichischer Spielfilm von David Wagner (2022)

Eismayer ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenz Eismayer, deutscher Ruderer